Karsträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Karsträsket, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (3,48 km²)
Karsträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (34,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn